Castello di Frederiksborg – castello della Danimarca
Frederiksborg – antica contea della Danimarca
Frederiksborg – razza equina